Die erste Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 1973 Palmares CECAFA Championship, fand vom 22. bis zum 29. September 1973 in Uganda statt. Sechs ost- und mittelafrikanische Mannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Gastgeber Uganda gewann seinen ersten Titel. Der CECAFA-Cup gilt als Nachfolgerturnier des East and Central African Senior Challenge Cup.

Spielmodus 

Die sechs teilnehmenden Länder spielten in zwei Gruppen mit je drei Teams. Die beiden Gruppensieger spielten im Finale um den Titel.

Turnier

Gruppe A 

|}

|}

Play-off-Spiel

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finale 

|}
Ost-/Mittelafrikameister 1973Uganda

Weblinks 

 CECAFA-Cup 1973 in der Datenbank von RSSSF (englisch)

1973
Fußballveranstaltung 1973
Fußball (Uganda)
Sportveranstaltung in Uganda